Ринкон де Марија има више значења:

 Ринкон де Марија, Ла Бабија (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ринкон де Марија (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику